«Алжир» () — американский фильм-драма 1938 года, снятый режиссёром Джоном Кромвеллом с Шарлем Буайе, Сигрид Гури и Хеди Ламарр в главных ролях. Ремейк французского фильма «Пепе ле Моко».

Сюжет 
Алжир — это место соединения различных культур и цивилизаций. Здесь пустыня сталкивается с морем, а Африка с Европой. В старинном районе Касбах, возвышающемся над остальной местностью, можно встретить людей самых разных мастей — скитальцы и изгои, шлюхи и мошенники. Пепе ле Мокко давно разыскивает полиция, но Касбах — это его мир, где он чувствует себя как рыба в воде. Но лишённая праздности и веселья жизнь убивает его пуще смертной казни. Когда же он встречает молодую туристку Габи, то вновь чувствует вкус к жизни. Но спасением или погибелью станет для Пепе эта любовь?

В ролях 
 Шарль Буайе — Пепе ле Мокко
 Сигрид Гури — Инес
 Хеди Ламарр — Габи
 Джозеф Каллея — инспектор Слиман
 Алан Хейл — дедушка
 Джин Локхарт — Реджис Роберт Грейг — Андре Жиро Джоан Вудбери — Айша''

Награды и номинации 
Фильм получил 4 номинации на «Оскар», но не взял статуэтку ни в одной из номинаций. Джон Кромвелль завоевал второй приз Сообщества кинокритиков Нью-Йорка за режиссуру. Национальный совет кинокритиков США отметил своей наградой игру Джозефа Каллеи..

В 2012 году «Алжир» номинировался на включение в список 100 самых страстных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

См. также 
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 1938 года
Фильмы-ремейки США
Гангстерские фильмы
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Джона Кромвелла